Lac Manouane kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Manouane (sjö i Kanada, Mauricie), Québec, 
 Lac Manouane (sjö i Kanada, Saguenay/Lac-Saint-Jean), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar